Selon le domaine d’utilisation, le terme point de rupture désigne :

Mécanique 
En mécanique, un point de rupture est l'endroit fragilisant l'intégrité d'un élément et générant une amorce de la dégradation de l'intégrité de l'engin le possédant.

Dans le bâtiment, le point de rupture est le moment où les contraintes subies par le bâtiment, ou partie de celui-ci, sont supérieures à sa résistance structurelle. Ce moment peut conduire à une destruction partielle ou totale du bâtiment.

Arts 
 Point de rupture est le titre québécois du film américain Breakdown, réalisé par Jonathan Mostow en 1997.
 Point de rupture (Break Up) est un film américain réalisé par Paul Marcus en 1998.
 Points de rupture (Powder Blue) est un film américain réalisé par Timothy Linh Bui en 2009.

 Point de rupture (Shatter Point) est un roman de Matthew Stover publié en 2002, premier tome de la série La Guerre des clones et situé dans l'univers Star Wars.

 Point de rupture est une bande dessinée de Carlos Trillo et Eduardo Risso.

Homonymie de titre